Клейноди є символами виборної влади місцевого самоврядування та офіційними атрибутами Вінницького міського голови. До Клейнодів Вінницького міського голови належать: Штандарт, Колар, Печатки та Ключ міста Вінниці. 

В 2007 році з ініціативи ювелірного дому “Діадема” виникла ідея створення міських клейнодів. У 2007 році виготовили колар (церемонійний ланцюг, підвіска) міського голови, а через два роки  – в 2009-му – презентували ключ міста Вінниці. Вже в 2018 році до переліку символів додалася церемонійна печатка. Представники “Діадеми” офіційно передали її територіальній громаді міста 8 вересня 2018 року, під час святкування дня народження Вінниці.

Штандарт

Штандарт має використовуватися під час урочистої церемонії присяги новообраного міського голови, нагородження громадян почесними відзнаками Вінницького міського голови, Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, інших офіційних церемоніях за участю міського голови. На даний момент штандарт лише створюється, його фізично не існує.

Штандарт Вінницького міського голови повинен являти собою квадратне полотнище малинового кольору із співвідношенням сторін 1:1. Посередині Штандарту – зображення Великого Герба міста Вінниці. Лицьовий та зворотний боки – однакові.

Форма полотнища повинна відповідати вимогам міського прапоротворення в Україні. Центральні фігури штандарту повторюють символіку міського Великого герба. Кольори штандарту символізують, виходячи із канонів вексилології та геральдики, лицарську та козацьку звитягу (малиновий), мужність, хоробрість, безстрашність (червоний) та чистоту(срібний).

Колар

Колар використовується під час урочистої церемонії присяги новообраного міського голови, нагородження громадян почесними відзнаками Вінницького міського голови, Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, інших офіційних церемоніях за участю міського голови.

Колар – це масивний декоративний ланцюг з підвіскою – знаком Вінницького міського голови, що носиться на шиї. Декоративний ланцюг з металу жовтого кольору містить 36 ланок, з яких 18 круглих та 18 квадратних, що чергуються між собою і з’єднані ланцюжками. 9 круглих ланок прикрашає емалевий Державний Герб України, ще 9 круглих – емалевий Герб міста Вінниці. 18 квадратних художньо декоровано рівнораменним хрестом візантійського стилю з рослинним орнаментом. До ланцюга прикріплена підвіска – восьмикутна зірка, прикрашена накладкою у вигляді Великого Герба Вінниці та стрічки з написом «Вінниця».

Колар символізує історичну тяглість традиції самоврядності міста, вагу відповідальності обраного Вінницького міського голови перед територіальною громадою міста Вінниці, Восьмикутна зірка – символ вічності, знання, мудрості.

Печатки

Печатки використовуються під час урочистої церемонії присяги новообраного міського голови. Гербова печатка використовується для засвідчення підпису міського голови на почесних відзнаках Вінницького міського голови, Вінницької міської ради та її виконавчого комітету. Церемонійна гербова печатка використовується міським головою для символічного затвердження важливих документів історичного значення.

Гербова печатка Вінницького міського голови має форму кола. У центрі – зображення Герба міста Вінниці. Над ним по колу – напис «Вінницький міський голова», під ним – напис «1363», рік заснування міста. Обабіч дати – лаврова та дубова гілки. Руків’я гербової печатки виготовлено у вигляді фігури городового козака доби Гетьманщини. Церемонійна гербова печатка Вінницького міського голови має форму кола. У центрі – старожитній герб Вінниці з печатки магістрату 1796 року – найстаріше збережене зображення міського гербу. Над ним по колу – напис латиною «SENATUS POPULUS QUIRITIUM VINNICENSIS», який символізує єдність міської влади та городян. Під гербом – напис «MCCCLXIII», рік заснування міста. Руків’я церемонійної гербової печатки виготовлено у вигляді фігури лицаря доби Великого князівства Литовського. Печатки Вінницького міського голови художньо оформлені у вигляді композиції – символічного зображення Великого герба міста Вінниці. На підставці – стела з гербовим щитом, обабіч якого лицар і козак, які є руків’ями для печаток Вінницького міського голови.

Печатки Вінницького міського голови символізують історичну традицію використання міських гербових печаток починаючи з XVIIIстоліття. Лаврова гілка на Гербовій печатці Вінницького міського голови символізує тріумф та перемогу, дубова гілка – могутність та довговічність. Напис латиною «SENATUS POPULUS QUIRITIUM VINNICENSIS» на Церемонійній гербовій печатці Вінницького міського голови символізує єдність міської влади та городян.

Ключ міста Вінниці

Ключ використовується під час урочистої церемонії присяги новообраного міського голови, інших офіційних церемоніях за участю міського голови.

Ключ міста Вінниці складається з ручки, стрижня та леза, розвернутого ліворуч. Ручка круглої форми, увінчана срібною міською короною. Тіло ручки – масивний опуклий литий круг, навколо якого – ажурне художнє лиття. На  кругові титульного боку ручки нанесено зображення Герба міста Вінниці із написом «Вінниця», «Віра», «Державність», «Нація» по колу, на зворотному боці – зображення сонця Поділля. Навколо круга хрестоподібно розміщено по 4 накладки – художньо оформлені композиції. Ручка з’єднана з лезом за допомогою стрижня. Верхня третина стрижня складається з медальйона з датою надання Вінниці Магдебурзького права (титульний бік – 1640, зворотний – MDCXL), який тримають два янголятка. Нижня частина стрижня восьмигранна. На верхній грані титульного боку – напис «Благословіння Боже нехай завжди перебуває з вами». На верхній грані зворотного – напис «BenedictioDominisitvobiscum». В основі леза, що є продовженням стрижня, – Вінницька вежа. Лезо зроблене у вигляді літер V та В, які означають першу літеру назви міста латиною та кирилицею.

Ключ міста Вінниці ще з доби Середньовіччя є традиційним європейським символом очільника міста – хранителя ключа від міської брами. Є уособленням обов’язку Вінницького міського голови захищати, розвивати, забезпечувати стабільність життя городян. Зображення сонця на ручці ключа є свідченням приналежності Вінниці до історико-етнографічного регіону України – Поділля. Художньо оформлені композиції навколо сонця символізують різні сфери життєдіяльності городян: на титульному боці судову владу, культурне життя, художні ремесла, хімічне виробництво, на зворотному – військову авіацію, торгівлю, освітню та медичну галузі.

Примітки 

Культура Вінниці